Lubin se može odnositi na:

 Lubin, morska riba
 Lubin (Poljska), grad u Poljskoj